YPG steht für:
 Yekîneyên Parastina Gel, siehe Volksverteidigungseinheiten (Kurden in Nordost-Syrien)
 The Young Person’s Guide to the Orchestra, Musikstück von Benjamin Britten
 Yuma Proving Ground, US-Militärgelände in Arizona
 Flughafen Portage la Prairie-Southport (IATA-Code), Flughafen von Portage la Prairie, Manitoba, Kanada

ypg steht für:
 Phola (ISO-639-3-Code), Dialektcluster innerhalb der Lolo-Sprachen, Sprache der Phù Lá in China

Abkürzung